Bull River bezeichnet folgende Flüsse:

 Bull River (Clark Fork), Fluss in Montana (USA)
 Bull River (Georgia), Fluss in Georgia (USA)
 Bull River (Kootenay River), Fluss in British Columbia (Kanada)